El Oceania Sevens de 2009 fue la segunda edición del torneo de rugby 7 de Oceanía. 

Se disputó del 12 al 14 de noviembre en Papeete, Tahití.

Fase de grupos

Grupo A

Etapa eliminatoria

Copa de plata

Copa de oro

Véase también 

 Oceania Sevens

Referencias 

Rugby en 2009
Rugby en Tahití
Deporte en Papeete
Polinesia Francesa en 2009
M2009